IFC se može odnositi na:

 Međunarodna finansijska korporacija, organizacija
 Rastavljanje na faktore, metod ()